Афганистан — унитарное государство, административно делится на 34 вилаята (). Они, в свою очередь, делятся на 398 районов (, «воласвалей»).

Провинции Дайкунди и Панджшер были образованы весной 2004 года путём разбиения провинций Урузган и Парван соответственно. Провинции Хост и Нуристан созданы в 1995 году, Сари-Пуль — в 1988 году, Пактика — в 1982 году.

См. также 
 ISO 3166-2:AF
 Регионы Афганистана

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Афганистана по ISO.
 Адм.-терр. деление Афганистана, географическое положение — Google map.
 Административное деление Афганистана на Statoids.com
 Central Statistics Organization
 Afghanistan Provinces Map